Ви́лли Карл Макс Эми́ль Фой (; 28 ноября 1873, Лейпциг — 1 марта 1929) — немецкий этнолог и индолог.

После получения трёхлетнего элементарного образования в Институте имени Тайхмана () учился с Пасхи 1883 по празднование святого Михаила 1888 года в . После этого переехал с родителями в Дрезден и был принят в Королевскую гимназию в Дрездене — Нойштадте (). На Пасху 1892 года сдал экзамен на аттестат зрелости и вернулся в Лейпциг, чтобы изучать филологию. Учился в Лейпцигском университете. Увлечённый лекциями профессоров Виндиша и Бругмана, он в основном сконцентрировался на санскритской филологии, кельтологии и лингвистике. Получил степень доктора философии в 1895 году. После работы ассистентом в  в Дрездене стал в 1901 году первым директором кёльнского , на этой должности он оставался до 1920 года. С 1916 или 1920 — почётный профессор Кёльнского университета.

Главный редактор серии «Историко-культурная библиотека» () .

Сочинения

Книги 
 диссертация: Die königliche Gewalt nach den altindischen Rechtsbüchern, den Dharmasūtren und älteren Dharmaśāstren (1895)
 A. B. Meyer, W. Foy. Bronzepauken aus Südost-Asien. Dresden, 1897
 W. Foy, O. Richter. Zur Timor-Ornamentik. Berlin, 1899
 Schwerter von der Celébes-See. Dresden, 1899
 Tanzobjekte vom Bismarck Archipel, Nissan und Buka. Dresden, 1900

Редактирование 
 A. B. Meyer, . Die Mangianenschrift von Mindoro. Berlin, 1895

Статьи

Рецензии

Примечания 

Почётные доктора Кёльнского университета
Индологи Германии
Филологи Германии
Филологи XIX века
Филологи XX века
Этнологи
Выпускники Лейпцигского университета